

Persone 
 Antonio Staglianò (n. 1959) – vescovo cattolico italiano, autore de La teologia secondo Antonio Rosmini e de La teologia che serve la Chiesa.
 Riccardo Staglianò (n. 1968) –  scrittore, giornalista, saggista e docente italiano.
 Nick Stagliano – produttore cinematografico statunitense e direttore di film quali Partita col destino e La casa degli angeli.

Pagine correlate 
 John Stagliano